Mistrzostwa Europy w Boksie Kobiet 2005 – 4. edycja mistrzostw Europy w boksie kobiet, która odbyła się w dniach 8–15 maja 2005 w norweskim Tønsbergu. Po raz czwarty w tabeli medalowej zwyciężyły Rosjanki, zdobywając 3 złota, 3 srebra i 1 brąz. Najlepszą pięściarką turnieju wybrano Norweżkę Cecilię Brækhus.

Medalistki

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
4.European Women's Championships - Tonsberg, Norway - May 8-15th 2005, amateur-boxing.strefa.pl, [dostęp 2021-12-18].

2
2005 w boksie
2005 w Norwegii
Tønsberg